Прва лига Телеком Србија у сезони 2007/08. било је друго такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза Србије и то је други степен такмичења у Србији. Од сезоне 2007/08. за разлику од претходне сезоне где је учествовало 20 клубова, сада учествује 18 клубова.

Састав Прве лиге у сезони 2007/08

Табела

Легенда

Доигравање за Суперлигу

Доигравање за Прву лигу

Извори 

Прва лига Србије у фудбалу
2